Rega ou Réga désigner :

Toponymes 
 Réga, une commune du Burkina Faso
 Le Rega, un fleuve du nord-ouest de la Pologne

Patronymes 
 Chantal Réga (née en 1955), une athlète française
 José López Rega (1916-1989), un homme politique argentin

Autre 
 La Rega, acronyme formé des mots allemand et français  Rettungsflugwacht et  garde aérienne, la garde aérienne suisse de sauvetage

Homonymie de patronyme